The Dreaming () — четвёртый студийный альбом британской певицы Кейт Буш, записанный в 1981 году и выпущенный 13 сентября 1982 года. Первый альбом, который Кейт Буш продюсировала самостоятельно.

Об альбоме 

The Dreaming уникален тем, что включает в себя разнообразные стили музыки. Это первый альбом, в котором был использован компьютерный синтезатор Fairlight CMI.

Как и в других альбомах, в The Dreaming некоторые песни были записаны под влиянием фильмов, книг и событий: в песне «There Goes a Tenner» есть отсылки на старые фильмы в жанре детектив, «Pull Out the Pin» описывает Вьетнамскую войну, в «The Dreaming» рассказывается о тяжёлом положении коренных австралийцев, в «Houdini» поётся о жизни знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини, «Get Out of My House» написана под влиянием романа Стивена Кинга «Сияние» (по этой повести был снят одноимённый фильм). Остальные песни повествуют о жизни самой Кейт Буш.

The Dreaming стал первым альбомом Кейт Буш, который вошёл в Billboard Top 200, в основном из-за растущего влияния студенческого радио.

Обложка альбома изображает сцену, описанную в лирике в песне «Houdini». На показанной картине Буш играет роль жены Гарри Гудини, держа во рту ключ, который она собирается передать своему мужу.

Дэвид Гилмор, музыкант из группы Pink Floyd, поёт в припеве песни «Pull Out the Pin».

Список композиций 
Автор всех композиций — Кейт Буш.

 «Sat in Your Lap»
 «There Goes a Tenner»
 «Pull Out the Pin»
 «Suspended in Gaffa»
 «Leave It Open»
 «The Dreaming»
 «Night of the Swallow»
 «All the Love»
 «Houdini»
 «Get Out of My House»

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
  
  

Альбомы Кейт Буш
Альбомы EMI America Records
Альбомы арт-рока
Альбомы прогрессивного попа
Альбомы прогрессивного рока